Nicolas Chatelain (* 13. Januar 1970 in Amiens) ist ein französischer Tischtennisspieler. Er gehörte in den 1990er Jahren zu den besten Spielern Frankreichs. Er wurde zweimal Europameister mit der Mannschaft.

Chatelain wurde zweimal nationaler französischer Meister im Doppel, 1993 mit Patrick Chila und 1997 mit Stéphane Lebrun.

Zwischen 1991 und 1999 nahm Chatelain an fünf Weltmeisterschaften teil. Dabei gewann er 1997 die Silbermedaille mit der französischen Mannschaft.

Drei Medaillen errang er bei Europameisterschaften: 1994 und 1998 wurde er mit dem Team Europameister, 1996 Zweiter. Bei der EM 1998 erreichte er im Mixed mit  Anne Boileau das Viertelfinale.

1992 qualifizierte er sich für die Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen im Tischtennis.

Turnierergebnisse

Weblinks 
 Eintrag in der französischen Datenbank sportquick.com (abgerufen am 17. September 2012)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Frankreich)
Olympiateilnehmer (Frankreich)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1992
Europameister (Tischtennis)
Französischer Meister (Tischtennis)
Tischtennistrainer (Frankreich)
Franzose
Geboren 1970
Mann